Це список існуючих і неіснуючих автомобільних виробників Італії .

Великі виробники 

 Alfa Romeo (1910-теперішній час)
 Fiat (1899-теперішній час)
 Ferrari (1947-теперішній час)
 Lamborghini (1963-теперішній час)
 Lancia (1906-теперішній час)
 Maserati (1914-теперішній час)
 Pagani (1992-теперішній час)

Інші діючі виробники 

 Abarth (1949-теперішній час)
 B Engineering (2001-теперішній час)
 Bertone (1912-теперішній час)
 Casalini (1969-теперішній час)
  Covini (1978-present)
  DR (2006-теперішній час)
 Effedi (1979-теперішній час)
 Faralli & Mazzanti (2006-теперішній час)
 Fornasari (2001-теперішній час)
 Giottiline (2006-теперішній час)
 Picchio Racing Cars (1989-теперішній час)
 Vygor (2014-теперішній час)

Ліквідовані виробники 

 Ali CIEMME (1986-1992)
 ALFA (1910-1918)
 Amilcar Italiana (1925-1928)
 Ansaldo (1921-1931)
 Anzani (1923-1924)
  Aquila (1906-1917)
 ASA (1962-1967)
 ATS (1962-1964)
 Aurea (1920-1933)
 Autobianchi (1957-1987)
 Bandini (1946-1992)
 Barosso (1923-1924)
 Beccaria (1911-1916)
 Bernardi (1899-1901)
  Biagini (1990-93)
 Bianchi (1899-1939)
 Bizzarrini (1965-1969)
 Brixia-Zust (1906-1911)
 Bugatti (1991-1995; 2000-теперішній час (на даний момент автомобілі Bugatti виробляються у Франції))
 Bugatti & Gulinelli (1901-1903)
 Cantono (1900-1911)
 Ceirano (1901-1904)
 Chiribiri (1910-1928)
 Cisitalia (1946-1965)
 Cizeta (1988-1995)
 Conrero (1951-1961)
 De Tomaso (1959-2004)
 De Vecchi (1905-1917)
 Diatto (1905-1927)
 Ermini (1948-1962)
 Esperia (1905-1910)
 FAST (1919-1925)
 Ferves (1965-1970)
 Fides (1905-1911)
 Fimer (1948-1949)
 Fissore (1971-1982)
 FLAG (1905-1908)
 Florentia (1903-1912)
 FOD (1925-1927; 1948-1949)
 Franco (1907-1912)
 Ghia (1915-1973)
 IATO (1989-1992)
 IENA (1921-1925)
 Innocenti (1961-1996)
 Intermeccanica (1960-1975)
 Isetta (1950s-1970s)
 Iso (1962-1979)
 Isotta Fraschini (1900-1948)
 Itala (1904-1935)
 Junior (1905-1910)
 Lanza (1895-1903)
 Lawil (1967-1986)
 LMX Sirex (1968-1974)
 Lombardi (1969-1974)
 Maggiora (1905)
 Majocchi (1898-1906)
 Marca-Tre-Spade (1908-1911)
 Marchand (1898-1909)
 Mazzieri (1993-1994)
 MMenon (1897-1902)
 Monterosa (1959-1961)
 Moretti (1945-1984)
 Nardi (1947-1964)
 NNazzaro (1912-1923)
 Officine Meccaniche (OM) (1918-1939)
 OSCA (1947-1967)
 OSI (1963-1968)
 Prinetti & Stucchi (1898-1902)
 Qvale (2000-2003)
 Rapid (1905-1921)
 Savio (1965-c.1983)
 SCAT (1906-1923)
 Scirea (1910-1927)
 Serenissima (1965-1970)
 SIAM (1921-1923)
 Siata (1948-1970)
 Siva (1967-1970)
 SPA (1906-1926)
 Standard/FAS (1906-1912)
 Stanga (1948-c.1952)
 Stanguellini (1946-1966)
 Storero (1912-1919)
 Taurinia (1902-1908)
 Temperino (1919-1924)
 Titania (1966)
 Turinelli & Pezza (1899)
 Urbanina (1965-c.1973)
 Vaghi (1920-1924)
 Vespa (1957-1961)
 Zust (1905-1918)

Література 
 Georgano, Nick (Ed.).  The Beaulieu Encyclopedia of the Automobile . Chicago: Fitzroy Dearborn, 2000. ISBN 1-57958-293-1
 Mazur, Eligiusz (Ed.).  World of Cars 2006/2007: Worldwide Car Catalogue . Warsaw: Media Connection, 2006. ISSN 1734-2945

Автобудівні підприємства Італії
Автобудівні підприємства за країною
Списки:Італія